Kooskerinkari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Gåsskärs ören (ö), Egentliga Finland, Nystadsregionen, 
 Kooskerinkari (ö i Finland), Egentliga Finland, Nystadsregionen, 

Robotskapade Finlandförgreningar